Horváth:
 János Horváth (1878, Margitta, Bihor  1953), un scriitor maghiar
 Francisc Horvath (* 1928, Lugoj), un luptător român
 Elemér Horváth (* 1933), un scriitor maghiar

 Casa Petrichevich-Horváth (), din Cluj-Napoca (str. C. Daicoviciu nr. 2)

Nume de familie ungurești